Gouthière ist:

der Familienname folgender Personen:
 Pierre Gouthière (1732–1813), französischer Kunsthandwerker

Siehe auch:
 Hôtel Gouthière
 Rue Gouthière